Les Iulii Caesar - au singulier   - sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Iulii. Le plus célèbre est le quatrième à porter le prænomen Caius (ou Gaius) Iulius Caesar  ou Jules César  (100 av. J.-C. - 44 av. J.-C.), un général, homme politique et écrivain romain.

Oeuvres

Pièces de théâtre 
 Jules César, une tragédie de William Shakespeare (1623) ;
 Jules César en Égypte, un opéra de Georg Friedrich Haendel (1723) ;

Cinéma 
 1908 : Jules César (Julius Caesar), film américain réalisé par J. Stuart Blackton et William V. Ranous, avec Charles Kent ;
 1914 : Jules César (Giulio Cesare), film muet en noir et blanc italien réalisé par Enrico Guazzoni, avec Amleto Novelli ;
 1950 : Jules César (Julius Caesar), film américain réalisé par David Bradley, avec Charlton Heston ;
 1953 : Jules César (Julius Caesar), film américain réalisé par Joseph Leo Mankiewicz, avec James Mason et Marlon Brando ;
 1970 : Jules César (Julius Caesar), film britannique réalisé par Stuart Burge, avec Charlton Heston et Jason Robards ;
 1979 : Julius Caesar, film américain réalisé par Michael Langham, avec Morgan Freeman ;
 2011 : Julius Caesar, film britannique réalisé par Adam Lee Hamilton et John Montegrande ;
 2012 : César doit mourir (Cesare deve morire), film italien réalisé par les frères Taviani, librement adapté de la pièce de Shakespeare ;

Télévision 
 Julius Caesar, téléfilm réalisé par Herbert Wise en 1979 ;
 Jules César, téléfilm réalisé par Uli Edel en 2002 ;
 Jules César, téléfilm réalisé par François Roussillon en 2011 ;
 Julius Caesar, téléfilm réalisé par Gregory Doran en 2012 ;

Musique 

 , une ouverture composée par Robert Schumann (1851) ;
 Jules César, un album de Grand Jojo, contenant le single du même éponyme (1982) ;
 , un album de Smog (Bill Callahan) (1993).

Toponyme

 Rue Jules-César, à Paris ;
 Boulevard Jules-César, à Reims ;
 Chaussée Jules César, une voie romaine qui reliait Lutèce (Paris) à Rotomagus (Rouen) et à Juliobona (Lillebonne) ;
 Pont Jules-César, un pont de Nantes (France) qui traverse la Chézine à l'ouest de la ville, jusqu’au  lieu-dit du « Repos de Jules César ».

Prénom 
Jules César et Jules-César sont également des prénoms.

Forme Jules César

Forme Jules-César

Autres 
 Jules César, un personnage de la bande dessinée Astérix, librement inspiré du personnage historique
 , un cuirassé de la Regia Marina
 Jules-César, à Arles, hôtel sous l'enseigne MGallery.

Prénom
Homonymie de titre